Дудинський Петро (6 травня 1849, с. Войнилів, нині Калуського району Івано-Франківської области — 1939, там само) — український священник, громадський діяч.

Життєпис 
Закінчила Станиславську гімназію, Львівську духовну семінарію, де навчався із Сильвестром Лепким. У 1875 році рукопокладений у сан священника. Парох у селах Мужилів (нині Підгаєцького району), Цебрів (нині Зборівського району).

У м. Чортків — парох у церквах Вознесіння Господнього (1890—1905), Святої Покрови (1905—1911); водночас — викладач релігії у місцевій жіночій школі, де його ученицею була Катерина Коссак (Катерина Рубчакова). У 1908—1911 роках — співголова місцевого осередку товариства «Просвіта», засновник Народного дому у Чорткові, у повіті — читалень, драматичних гуртків; організатор національних імпрез.

У 1911—1939 — парох на Прикарпатті поблизу родинного села.

Джерела